Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 19001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 26 marca 1933 do 28 listopada 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

19001-19100

19101-19200

19201-19300

19301-19400

19401-19500

19501-19600

19601-19700

19701-19800

19801-19900

19901-20000

Przypisy 

Lista planetoid 019001-020000